Rokosowo peut désigner, en Pologne :

Toponymie 
 Rokosowo, un village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Rokosowo, un village de la voïvodie de Poméranie occidentale.